

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Port Byron – villaggio della Contea di Rock Island, Illinois
 Port Byron – villaggio della Contea di Cayuga, New York